Alexander Meier (Buchholz in der Nordheide, 1983), futbolista alemany 
 Armin Meier (Rickenbach, Lucerna, 1967), ciclista suís professional entre 1996 i 2001 
 Christian Meier (Sussex, Nova Brunsvic, 1985), ciclista canadenc, professional des del 2006 fins al 2016 
 Dirk Meier (Spremberg, Brandenburg, Alemanya de l'Est, 1964), ciclista 
 Georg Meier (escaquista) (Trèveris, 1987), Gran Mestre d'escacs alemany 
 Johanna Meier (Chicago, 1938), soprano estatunidenca associada al repertori de Wagner i Strauss
 Karl Meier (Sankt Gallen, 1897 - Zuric, 1974), actor suís 
 Megan Meier (O'Fallon, 1992 - Dardenne Prairie, 2006), adolescent nord-americana 
 Norbert Meier (1958), jugador de futbol alemany i gerent d'Arminia Bielefeld
 Sid Meier (Sarnia, Ontàrio, 1954), programador, dissenyador i autor de videojocs 
 Richard Meier (Newark, Nova Jersey, 1934), arquitecte estatunidenc 
 Roland Meier (Dänikon, cantó de Zuric, 1967), ciclista suís professional entre 1994 i 2001 
 Waltraud Meier (Würzburg, Alemanya, 1956), mezzosoprano i soprano alemanya especialitzada en papers wagnerians